Се́верск може да се отнася за:
 Северск () – град в Русия, Томска област
 Северск () – град в Украйна, Донецка област

Вижте също 
 Новгород Северский (Новгород-Сіверський) – град в Украйна, Черниговска област
 Се́верская (Северская) – станица в Русия, Краснодарски край
 Северски район – в Краснодарски край, Русия